Войска национальной гвардии России оснащены, как правило, вооружением и военной техникой советского и российского производств.

Примечания

Ссылки 
 Список судов Морских воинских частей Росгвардии

Литература 
 

Росгвардия
Россия